

Letteratura 
 Sartoris – romanzo dello scrittore statunitense e premio nobel per la letteratura William Faulkner

Persone 
 Sartoris – cognome italiano
 Alberto Sartoris – architetto italiano
 Pietro Sartoris – fumettista italiano
 Remigio Sartoris – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Romolo Sartoris – calciatore italiano